Birgit Platzer – slittinista austriaca
 Ignác František Platzer – scultore ceco
 Kjersti Plätzer – ex marciatrice norvegese
 Peter Platzer – calciatore austriaco
 Thomas Platzer – ex bobbista ed ex skeletonista tedesco